La clinoptilolite-Na è un minerale.

Etimologia  
Prende il nome dalla struttura, infatti cristallizza nel sistema monoclino, e dal greco πτίλον, ptìlon, cioè piuma, foglia per la sua facile sfaldabilità, e λίθος, lìthos che significa pietra, minerale.

Note

Collegamenti esterni 

Zeoliti